Palaeanodon (Палаеанодон — „древна крезуба животиња”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Metacheiromyinae унутар парафилетске породице Metacheiromyidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке и Европе.

Етимологија назива

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Palaeanodon су биле мирмекофагни сисари (тј. хранили су се мравима и термитима), и настањивали су плавне равнице и копнене екосистеме Сјеверне Америке.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Palaeanodon.

Временска распрострањеност рода Palaeanodon унутар парафилетске породице Metacheiromyidae

Види још 
 Класификација сисара
 Metacheiromyidae

Референце

Литература 

 K. D. Rose (1978) "A new Paleocene epoicotheriid (Mammalia), with comments on the Palaeanodonta." Journal of Paleontology 52(3):658-674
 Robert L. Carroll (1988) "Vertebrate Paleontology and Evolution." W. H. Freeman and Company, New York, 
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122

Спољашње везе 

 Wyoming Public Media - "Ancient Anteater-Like Fossil Found In Bighorn Basin"

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Европе